Květa Peschke e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare con partner diverse. Peschke ha fatto coppia con Ellen Perez, Schuurs ha fatto coppia con Nicole Melichar.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (secondo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale) 
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (terzo turno)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (quarti di finale)

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Luisa Stefani
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (secondo turno)

Protected Ranking 

  Anna Danilina /  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Ons Jabeur /  Sania Mirza (primo turno)

  Galina Voskoboeva /  Vera Zvonarëva (primo turno)

Wildcard 

  Magda Linette /  Bernarda Pera (primo turno)

  Emma Navarro /  Peyton Stearns (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2021